Села:
 Лебединці — Житомирська область, Бердичівський район
 Лебединці — Чернігівська область, Срібнянський район

Див. також 
Лебедине